Wijers (geslacht), patriciërsgeslacht
 J.P. Wyers Industrie- en Handelsonderneming N.V., voormalig handelsonderneming in woninginrichting (1797-1995)
 Wyers (gebouw), gebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam. Voormalig vestiging van bovengenoemd bedrijf, voormalig kraakpand en tegenwoordig in gebruik als restaurant.